East Londonderry ou East Derry peut faire référence à:

 La partie orientale du Comté de Londonderry
 La partie orientale de la ville de Derry
 East Londonderry (Assembly constituency)
 East Londonderry (circonscription britannique)

Homonymie de toponyme